Senftenberg peut faire référence à :
 Senftenberg, ville allemande du Brandebourg ;
 Senftenberg, commune autrichienne du district de Krems, en Basse-Autriche ;
 Senftenberg, nom allemand de la ville tchèque de Žamberk.

Voir aussi 
 (59001) Senftenberg, un astéroïde.